Stylaspergillus är ett släkte av svampar. Stylaspergillus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stylaspergillus